Városház Galéria néven az alábbi kiállítóhelyek találhatók Magyarországon:

 Városház Galéria, Budapest
 Városház Galéria, Makó
 Városház Galéria, Vác